Arbúzovo (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Arbúzovo (Crimea), localitat de Crimea, a Rússia